Bantia steht für:

 den antiken Namen von Banzi in Italien
 Bantia (Illyrien), antiker Ort im Gebiet der Dassareten in Illyrien
 Bantia (Gattung), Gattung der Fangschrecken
 Gens Bantia, römische Gens aus der Zeit der Republik
 Botanischer Garten Bantia, Naturschutzgebiet in Burkina Faso

Siehe auch:
 Tabula Bantina, bei Banzi gefundene Bronzetafel mit oskischer Inschrift